Ната́лья Не́стерова:
 Нестерова, Наталья Васильевна (род. 1950) — советский и российский педагог.
 Нестерова, Наталья Игоревна (1944—2022) — художница, живописец и педагог.
 Нестерова, Наталья Владимировна (1955—2022) — российский писатель, журналист.